Дании́л Ильи́ч Скоро́мный (24 декабря 1912 год, Токаревка, Акмолинский уезд, Акмолинская область, Российская империя — 13 июня 1992 год, Карагандинская область, Республика Казахстан) — советский сельскохозяйственный деятель Карагандинской области Казахской ССР, участник Великой Отечественной войны. В 1948 году получил звание Героя Социалистического Труда, которого был лишён в 1951 году. Трёхкратный кавалер ордена Красной Звезды.

Биография

Ранние годы 
Родился в 1912 году в селе Токаревка (ныне посёлок Габидена Мустафина). По национальности — русский. В 1930 году окончил школу крестьянской молодёжи, после чего в течение года работал секретарём Токаревского сельсовета. 3 года учился в Петропавловском сельскохозяйственном техникуме, по окончании которого получил специальность агронома-полевода. В период с 1933 по 1939 годы работал участковым агрономом на Токаревской машинно-тракторной станции. Позже работал в районном семенном хозяйстве колхоза «Красный пахарь».

Военные годы 
3 августа 1942 года был призван в ряды Красной Армии Тельманским районным военкоматом (по другим данным — Осакаровским) Карагандинской области. Воевал в составе 1-го батальона 50-й гвардейской танковой бригады 9-го гвардейского танкового корпуса 1-го Белорусского фронта механиком-водителем танка Т-34. Гвардии старшина. В 1942 году участвовал в Ржевской битве, в сентябре получил ранение. Вернулся в строй после госпиталя. В дальнейшем участвовал в боях на 1-м Белорусском, 1-м Украинском и 2-м Украинском фронтах.

В 1943 году вступил в ВКП(б).

Неоднократно горел в подбитом танке. Так, после очередного случая сумев выбраться из пылавшей машины — контуженный и раненый Даниил Скоромный потерял сознание. 3 августа 1944 года попал в списки пропавших без вести в районе польского города Воломин, где в это время шли бои за варшавские предместья. Через некоторое время вернулся в расположение своей бригады.

Награждён тремя боевыми орденами Красной Звезды за отличие в боях, медалями. В 1945 году демобилизовался.

После войны 
После войны работал директором Киевской МТС Нуринского района Карагандинской области Казахской ССР. Вывел отстававшую МТС в число передовых сельскохозяйственных предприятий района. План тракторных работ за 1946 год оказался выполненным на 109,7 %, а в 1947 году на 130 %. Урожайность с полей общей площадью в 613 гектаров и обслуживаемых Киевской МТС достигала 22,3 центнера с гектара.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 марта 1948 года «за получение высокой урожайности пшеницы» удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Этим же Указом за выдающиеся трудовые достижения был награждён званием Героя Социалистического Труда бригадир тракторной бригады Киевской МТС Ибрагим Смагулов.

Осенью 1950 года Президиум Верховного Совета Казахской ССР и Центральный комитет КП Казахстана возбудили ходатайство, поддержанное министром сельского хозяйства СССР Бенедиктовым И. А., о лишении Даниила Скоромного звания Герой Социалистического Труда. Проверка установила, что он составлял фиктивные акты обмера посевных площадей высокоурожайных участков, допускал подделку и составление ложных учётных данных по уборке и намолоту зерновых.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 января 1951 года лишён звания Героя Социалистического Труда, боевых наград при этом не лишался. Официальной версией было «очковтирательство и обман государства при оформлении материалов о награждении». По его собственному мнению это было местью со стороны завистников.

Несмотря на это продолжил успешную деятельность в сельском хозяйстве. В феврале 1951 года избран председателем укрупнённого колхоза имени Ленина. С апреля 1965 года работал начальником Тельманского районного отделения системы «Казсельхозтехника» в посёлке Токаревка. Уже в следующем году отделение выполнило годовой план на 156 %.

Избирался депутатом Токаревского поссовета трудящихся, был кандидатов в члены Тельманского районного комитета партии.

11 марта 1985 года награждён «» орденом Отечественной Войны II степени.

Последние годы проживал в посёлке Старая Тихоновка на северо-западе города Караганды. Скончался 13 июля 1992 года, похоронен на Тихоновском кладбище города.

Факты 
Даниил Скоромный приходится прадедом защитнику национальной сборной Казахстана по футболу Дмитрию Шомко.

Награды 

 орден Красной Звезды (1.06.1944)
 орден Красной Звезды (13.09.1944)
 орден Красной Звезды (11.02.1945)
 орден Ленина (28.03.1948, впоследствии лишён)
 медаль «Серп и Молот» (28.03.1948, впоследствии лишён).
 медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 орден Отечественной Войны II степени (11.03.1985)

См. также 
 Корниенко, Прокофий Прокофьевич
 Сериков, Аким
 Герои Социалистического Труда Карагандинской области

Примечания

Ссылки 
 
 

Агрономы СССР
Танкисты Великой Отечественной войны
Участники Ржевской битвы
Пропавшие без вести во время Великой Отечественной войны
Члены КПСС
Директора машинно-тракторных станций
Лишённые звания Героя Социалистического Труда
Лишённые ордена Ленина
Председатели колхозов
Похороненные на Тихоновском кладбище Караганды